Dobšice est un toponyme qui peut désigner :

Dobšice, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Dobšice, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dobšice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie